Влади́мир Кури́лов:
 Курилов, Владимир Иванович (род. 1948) — российский юрист, политик, ректор ДВГУ с 1990 по 2010 годы.
 Курилов, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 2723; 20 октября 1813.
 Курилов, Владимир Ильич (1926—1998) — Герой Советского Союза.
 Курилов, Владимир Никонорович (1922—1996) — майор, Герой Советского Союза.